Les différentes variantes de ce terme sont: Polet, Pollet, Pollette, Polletts

Ces termes peuvent signifier:

Patronyme 

 Les frères Abel et Auguste Pollet (guillotinés en 1909), chefs de la bande Pollet, une bande criminelle qui sévit dans le Nord de la France et en Belgique;
 Benoît Pollet (1753-1823), harpiste et compositeur français de musique classique ;
 Claude-Henry Pollet (1933-2012), peintre belge ;
 David Pollet (né en 1988), footballeur belge ;
 Eugène Pollet (1886-1967), gymnaste français ; 
 Francis Pollet (né en 1964), général de l'armée de l'air française ;
François Pollet de La Combe-Pocatière (après 1630-1672), capitaine du régiment de Carignan-Salières;
 Francis-Charles Pollet (né en 1945), homme d'affaires, fondateur du groupe Promod :
 Françoise Pollet (née en 1949), soprano française ;
 Gilles Pollet, politologue français ;
  (1921-1974), joueur de baseball ;
 Jacques Pollet (1922-1997), coureur automobile français ;
 Jean-Daniel Pollet (1936-2004), cinéaste français ;
 Jean-Marie Pollet (1795-1839), architecte français ;
 Joseph Pollet, organiste du  à la Cathédrale Notre-Dame de Paris ;
 Joseph-Michel-Ange Pollet (1814-1870), sculpteur français ;
 Lisette Pollet (1968-), personnalité politique française
 Louis Gabriel Pollet de Saint-Fergeux (1883-1954), général français.
 Romanie Pollet (1898-2009), doyenne de Belgique du  jusqu'à sont décès le  ;

Toponymie

Canada 
Nouveau-Brunswick

 Rivière Pollet, rivière des collines calédoniennes, affluent de la rivière Petitcodiac.

France 
 Pollet, nom de famille francophone.
 Le Pollet, quartier maritime de la ville de Dieppe (Seine-Maritime).
 Pollet, hameau de Saint-Maurice-de-Gourdans, dans l'Ain en France  ( ).

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme